2. division i ishockey 1968-69 var den 9. sæson af 2. division i ishockey, og turneringen blev arrangeret af Dansk Ishockey Union. Turneringen blev for første gang gang afviklet som en landsdækkende række med seks hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle om én oprykningplads til 1. division. Turneringen blev vundet af HIK, som dermed vendte tilbage til 1. division efter blot én sæson i 2. division.

Resultater og stillinger 

De seks deltagende hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 10 kampe til hvert hold.

Se også 
 1. division i ishockey 1968-69

Kilder / eksterne henvisninger 
 Politiken, 24. og 28. februar 1969.
 HVEM HVAD HVOR 1970

1968-69
Ishockey i 1968
Ishockey i 1969